Phaeodimeriella är ett släkte av svampar. Phaeodimeriella ingår i familjen Pseudoperisporiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeodimeriella